Tobias Christiansson är en svensk musiker inom death metal. Han är basist i Dismember sedan 2005.

Män
Svenska metalmusiker
Svenska basister
Levande personer